Sagastume ist der Familienname folgender Personen:

 Bernabé de Jesús Sagastume Lemus (* 1961), honduranischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Marcos
 Lou Sagastume (* 1944), guatemaltekisch-US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer